Классики
 В искусстве
 Выдающиеся греческие и римские писатели, обычно изучаемые в школе.
 Лучшие образцовые писатели изящной литературы вообще. Отсюда классический — образцовый, высшего достоинства в отношении произведений литературы и искусств, в том числе музыки.
 Другое
 Классики — популярная детская игра.
 Классические однодневные велогонки.

Ссылка и источник

См. также 
 Классики марксизма-ленинизма — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.
 Классик
 Классика